Toot Braunstein est un personnage de fiction de la série animée Drawn Together.

Personnage 

Personnage basée sur Betty Boop et en noir et blanc, ancien Sexe-symbole qui a connu un succès dans les Années 1920. Toot est juive (prouvé dans plusieurs épisodes) et aussi une boulimique invétéré, elle dévore tout ce qu'elle voit.

Cannibale de fiction
Juif de fiction
Suicidaire de fiction

en:List of Drawn Together characters#Toot Braunstein